«Salomé — The Seventh Veil» — четвертий студійний альбом німецького симфо-метал гурту Xandria. Реліз відбувся 25 травня 2007 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Ліза Міддельхауфе — жіночий вокал, гроулінг в пісні «Firestorm»
 Марко Хойбаум — гітари, клавіші
 Філіп Рестемайер — гітари
 Нільс Міддельхауфе — бас-гітара
 Геріт Ламм — ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Xandria
Альбоми Drakkar Entertainment
Альбоми симфонічного металу